Brandon Nakashima era il detentore del titolo, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Jenson Brooksby ha sconfitto Denis Kudla con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Steve Johnson (primo turno)
  Yasutaka Uchiyama (secondo turno)
  Mackenzie McDonald (primo turno)
  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)

  Denis Kudla (finale) 
  Prajnesh Gunneswaran (secondo turno) 
  Jason Jung (primo turno) 
  Alejandro Tabilo (primo turno)

Qualificati 

  Tim van Rijthoven (secondo turno)
  Altuğ Çelikbilek (secondo turno)

  Martin Damm (primo turno) 
  Roberto Quiroz (primo turno)

Wildcard 

  Aleksandar Kovacevic (secondo turno)
  Christian Harrison (semifinale)

  Zane Khan (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Orlando Open 2021